Sukun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sukun, distrikt, Jawa Timur, 
 Kali Sukun (vattendrag i Indonesien, lat -8,13, long 112,57), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar